Meregall es un apellido italiano y puede hacer referencia a:
Franco Meregalli (1913-2004), filólogo, hispanista y cervantista italiano.
Jaime Meregalli (1911-1982), militar uruguayo fundador del museo de aviación que hoy lleva su nombre.
Massimo Meregalli (1952- ), profesor, zoólogo, botánico italiano.